La famille d'Urfé est une famille d'aristocrates originaire du Forez. Plusieurs de ses membres ont été au service de rois de France. Certains se sont distingués dans la littérature.

Histoire 
La famille est originaire de Champoly, dans le Forez, où elle tenait le château dont les ruines sont nommées aujourd'hui Cornes d'Urfé et assurait la défense du comté de Forez, convoité par les sires de Beaujeu, ou par les ducs de Bourbon. En décembre 1247, le mariage entre Renaud, comte de Forez et Isabelle, héritière de la famille de Beaujeu, notamment du Beaujolais  assure l'union et la paix entre les deux fiefs, ce qui rend la région dépourvue d'intérêt stratégique, et les seigneurs d'Urfé investissent progressivement un autre lieu sis à Saint-Étienne-le-Molard,  la Bastie .

Au , les talents politiques et diplomatiques de Pierre II lui assurent une carrière auprès de grands féodaux du royaume de France, Charles de France, duc de Berry, de Normandie et de Guyenne, Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, puis François II, duc de Bretagne. Il passe ensuite au service de Pierre II de Beaujeu, duc de Bourbon, beau-frère du roi Charles VIII de France, dont il négociera le mariage avec Anne de Bretagne.

Son fils Claude d'Urfé fréquente la Cour dès ses sept ans et devient un des intimes de François , qu'il accompagne dans les guerres d'Italie. Gouverneur du Forez après la confiscation des biens du connétable de Bourbon, il transforme la Bastie d'Urfé en demeure de la Renaissance.

Jacques  d'Urfé succède à son père comme gouverneur du Forez et serviteur des derniers Valois. En 1554, il conclut une union prestigieuse avec Renée de Savoie-Tende, issue d'une branche légitime de la maison de Savoie, les Savoie-Villars ou Savoie-Tende, nièce du connétable Anne de Montmorency, et petite-fille d'Anne Lascaris, comtesse de Tende et descendante des Lascaris de Vintimille et de l'empereur byzantin Théodore II Lascaris. C'est en raison de cette parenté que des descendants de la famille prendront le nom de Lascaris d'Urfé.

Généalogie

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 .
 .

Articles connexes 
 Armorial des familles du Forez

Liens externes 

 .

Forez
Famille du Lyonnais
Famille noble française